Wagenhausen ist

 Wagenhausen TG eine Schweizer Gemeinde im Kanton Thurgau 
 Wagenhausen (Eifel) eine deutsche Gemeinde im Landkreis Cochem-Zell in Rheinland-Pfalz
Ortsteile (in Deutschland)
 Wagenhausen (Theres) ein Ortsteil der Gemeinde Theres im Landkreis Haßberge in Bayern
 Wagenhausen (Bad Saulgau) ein Ortsteil der Stadt Bad Saulgau im Landkreis Sigmaringen in Baden-Württemberg
Siehe auch:
Wagenhaus
Waghäusel